Santa Úrsula är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Santa Cruz de Tenerife och regionen Kanarieöarna, i den sydvästra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Madrid. Santa Úrsula ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger på ön Teneriffa.

Terrängen runt Santa Úrsula är bergig åt sydost, men norrut är den kuperad. Havet är nära Santa Úrsula åt nordväst. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Santa Úrsula. Runt Santa Úrsula är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är La Laguna,  km öster om Santa Úrsula. I omgivningarna runt Santa Úrsula växer i huvudsak blandskog. 

Stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Kanarieöarna